Русская почта, являясь одной из старейших в Европе, существовала во многих местах планеты:

 Русская почта в Болгарии
 Русская почта в Китае
 Русская почта в Монголии
 Русская почта в Османской империи
 Русская почта за границей
 Русская почта на острове Крит

См. также 

 Почта России
 История почты России